Vorgebirge steht für:
 Vorberge (Geomorphologie), die Randzone eines Gebirges 
 Kap, veraltet
dem Namen nach:
 Vorgebirge (Rheinland), Höhenzug in Deutschland

Siehe auch:

 Kernechter vom Vorgebirge